В'єфвілле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на північ від Парижа, 34 км на південь від Ам'єна, 21 км на північ від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 68 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 184,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 В'єфвілле на сайті французького Національного інституту географії
 В'єфвілле на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 В'єфвілле на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету В'єфвілле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету В'єфвілле на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза